Ингеборга Датская:
 Ингеборга Датская (1174—1237) — королева Франции, супруга Филиппа II Французского и дочь Вальдемара I Датского.
 Ингеборга Датская (ок. 1244—1287) — королева Норвегии, супруга Магнуса VI Норвежского и дочь Эрика IV Датского.
 Ингеборга Датская (1347—1370) — дочь Вальдемара IV Датского, герцогиня Мекленбургская, супруга герцога Генриха III Мекленбургского.
 Принцесса Ингеборга Датская (1878—1958) — дочь Фредерика VIII Датского, герцогиня Вестергётландская, супруга принца Карла Шведского.